Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mardy Fish e Jeff Morrison che hanno battuto in finale Paul Rosner e Gabriel Trifu 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Eric Taino /  Jack Waite (quarti di finale)
 Mardy Fish /  Jeff Morrison (Campioni)

 Brandon Hawk /  Robert Kendrick (primo turno)
 Paul Rosner /  Gabriel Trifu (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2001